Ange Noir - російська візуальна глемова група, що грає з 2012-го року.

Учасники  
 Lilit Lui Adonai Noir (Ange Noir) ~ voice 
 Arneo IceBound (Padre) ~ keys 
 Akuma ~ Side of Dark 
 Tenchi ~ Side of Light

Відео 
 ~ Світло (Full Ecstasy Version) 
 ~ Світло (TV Version) ~ на официальном Youtube канале:

Посилання 
 
 [Official Website http://www.ange-noir.eu ] (Не працює. Переадресація на сайт знайомств)
 [Official FaceBook http://www.facebook.com/AngeNoirBand]
 [Official Twitter https://twitter.com/AngeNoirBand ]
 [Official Youtube Channel http://www.youtube.com/user/AngeNoirChannel]
 [Official MySpace http://www.myspace.com/angenoirdivine ]
 Сторінка гурту у ВК 

Visual kei 
Російські музичні гурти 
Музичні колективи, що з'явились 2012
Засновані в Росії 2012